Kap Barrow ist der Name folgender Kaps:

in der Antarktis:

 Kap Barrow (Hoseason Island) auf Hoseason Island im Palmer-Archipel vor Grahamland
 Kap Barrow (Flat Island) auf Flat Island vor Viktorialand

in Australien:

 Kap Barrow (Northern Territory) im Northern Territory

in Kanada:

 Kap Barrow (Nunavut) in Nunavut